Havlovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Havlovice, Gemeinde im Okres Trutnov
Havlovice (Domažlice), Ortsteil von Domažlice, Okres Domažlice
Havlovice, Ortsteil von Kobyly (Tschechien), Okres Liberec
Havlovice, Ortsteil von Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim